Кашнур — название населённых пунктов:

Россия 
 Кашнур — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Кашнур — деревня в Оршанском районе Марий Эл.